Алекто:
 Алекто — богиня мщения в древнегреческой мифологии, одна из трёх Эриний.
 Алекто — экспериментальная английская самоходная артиллерийская установка времён Второй мировой войны.
 Алекто — астероид главного пояса, открытый в Германии в 1901 году.
 Алекто — кратер на Дионе, спутнике Сатурна.
 Алекто Кэрроу — женский персонаж из серии книг и фильмов про Гарри Поттера о Гарри Поттере.